Finderlohn bezeichnet:

 Finderlohn, eine Belohnung im Sachenrecht
 Finderlohn (Roman), ein Roman von Stephen King
 Finderlohn, ein Hämespiel; siehe Die fliehende Geldbörse
 Tatort: Finderlohn, eine Tatort-Folge